Siguiri ist eine Stadt im westafrikanischen Staat Guinea.

Lage und Geschichte 

Der am Niger gelegene Hauptort der Präfektur Siguiri in der Region Kankan liegt an der Abzweigung der Nationalstraße 30 von der Nationalstraße 6.

In ihrer Umgebung befinden sich zahlreiche Goldminen, Siguiri ist ein Zentrum der Goldindustrie. Das größte Unternehmen der Stadt ist die Société Aurifère de Guinée (SAG) mit etwa 1400 Angestellten. Südlich des Stadtzentrums liegt in den Vororten ein Flugplatz.

1888 errichten französische Truppen unter Gallieni auf ihrem Vormarsch gegen Samory Touré hier ein Fort.

Einwohnerentwicklung 
Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand seit der Volkszählung 1983.

Klimatabelle

Weblinks 

 private Seite mit Informationen über Stadt und Präfektur

Einzelnachweise 

Ort in Guinea
Ort am Niger
Region Kankan
Ort in Afrika